Cardelli – nobile famiglia romana
 Alessandro Cardelli – politico e avvocato sammarinese
 Domenico Cardelli – scultore del XVIII secolo
 Francesco Cardelli – ex sciatore alpino sammarinese
 Francesco Caruso Cardelli – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Lorenzo Cardelli – scultore del XVIII secolo, padre di Domenico e di Pietro
 Marino Cardelli – sciatore sammarinese
 Massimo Cardelli – calciatore italiano
 Pietro Cardelli – scultore del XVIII secolo
 Raimondo Cardelli – pittore italiano
 Salvatore Cardelli (1773-1840) – graveur del XVIII-XIX secolo
 Torquato Cardelli – militare italiano

Altri progetti